Freistatt (Diepholz), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Freistatt (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri